Hokuto (Hokkaido), een stad in de Japanse subprefectuur Oshima
Hokuto (Yamanashi), een stad in de Japanse prefectuur Yamanashi